Rudolf Demme ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Demme (Mediziner) (1836–1892), Schweizer Kinderarzt
 Rudolf August Demme (1894–1975), deutscher Generalmajor